Miaasta w USA:
 Gilford – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap

Gminy w USA:
 Gilford (ang. Gilford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Gilford (ang. Gilford Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap